Spoiler betekent bederver of verstoorder en kan verwijzen naar:
 spoiler (onthulling), informatie over bijvoorbeeld een boek of film, waarvan kennisname de spanning en verrassing kan bederven
 In de aerodynamica voor het verstoren van luchtstromingen:
 spoiler (auto-onderdeel), een auto-onderdeel dat ertoe dient om de aerodynamica te verbeteren
 spoiler (luchtvaart), een vliegtuigonderdeel om de luchtstroming over de vleugels te verstoren
 Spoiler (film), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1998 onder regie van Jeff Burr

Personen met de achternaam Spoiler 
 Mighty Spoiler, een calypsozanger